Алина Дмитриевна Исакова (Дубровина) (род. 01 сентября 1992, Новосибирск) — Судья Международной категории Национальной ассоциации пауэрлифтинга, Секретарь Федерации Ассоциации силовых видов спорта, Российская пауэрлифтёрша, рекордсменка мира, чемпионка мира, многократная абсолютная чемпионка международных турниров по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа. Призёр абсолютного зачёта по силовому экстриму. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, Элита ПРО России по жиму штанги лёжа. Представляет Новосибирскую область, выступает за команду «Сектор Силы».

На самом масштабном чемпионате мира по пауэрлифтингу — Golden Tiger Алина является одним из членов судейской коллегии. В мультитурнире принимают участие более 8 000 спортсменов.

В 2016 году Алину пригласили в сборную команду Новосибирской области по плаванию, где она проводила тренировки «на суше», показав достойный результат как тренера, с Алиной Дмитриевной был заключён контракт на подготовку спортсменов к Чемпионату мира на короткой воде. Является тренером выдающихся российских пловцов — Пригода Кирилл, Логинова Анастасия, Колесников Климент и др.

Пауэрлифтеры России